Zuzwil kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Zuzwil, Sankt Gallen, ort och kommun, 
 Zuzwil, Bern, ort och kommun